Stanisław Zachariasiewicz Włoszek (-1568), urzędnik dworski
 Stanisław Zachariasiewicz (1868-1933), duchowny
 Stanisław Zachariasiewicz (1891-1944), dziennikarz